atto (symbole a) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10−18 fois cette unité (soit un milliardième de milliardième). Par exemple, on parle d'attoseconde ou d'attoparsec.

Adopté en 1964, il provient du mot danois atten, signifiant « dix-huit ».

Voir aussi

Notes et références 

Multiple d'unité de mesure